Артур Саркисян:
 Саркисян, Артур (род. 1960) — армянский художник.
 Саркисян, Артур Георгиевич (род. 1969) — российский сомелье, винный эксперт.